Самуэль Алехандро Соса Кордеро (; родился 17 декабря 1999 года в Валенсия, Венесуэла) — венесуэльский футболист, полузащитник клуба «Тальерес».

Клубная карьера 
Соса — воспитанник клуба «Депортиво Тачира». 13 февраля 2016 года в матче против «Трухильянос» он дебютировал в венесуэльской Примере, в возрасте 16 лет. 30 октября в поединке против «Монагас» Самуэль забил свой первый гол за «Депортиво Тачира». В начале 2018 года Соса на правах свободного агента перешёл в аргентинский «Тальерес». В 2019 был отдан в аренду испанскому клубу «Алькоркон», выступающему в «Сегунде».

Международная карьера 
В 2017 году Соса завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата мира в Южной Корее. На турнире он сыграл в матчах против команд США, Вануату, Японии, Уругвая и Англии. В поединках против уругвайцев и вануатцев забил по голу.

Достижения 

Международные

 Венесуэла (до 20)
  Чемпионат мира среди молодёжных команд — 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Венесуэлы
Игроки сборной Венесуэлы по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Депортиво Тачира»